

Сож — річка в Білорусі й Росії
 Сож — село, Гомельська область, Гомельський район
 Сож — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці

Сож — громада в кантоні Берн, адміністративний округ Бернська Юра